Szczuki peut désigner en Pologne :

 Szczuki, village de la voïvodie de Łódź
 Szczuki, village de la voïvodie de Mazovie
 Szczuki, village de la voïvodie de Podlachie